La vallée de Lesponne, vallée des Pyrénées françaises creusée par l'Adour de Lesponne, située dans le département des Hautes-Pyrénées.
 La vallée de Lesponne, située également dans les Pyrénées françaises, dans le département de l'Ariège.

Homonymie de toponyme